Жан-Батист Бушотт:
 Бушотт, Жан-Батист Ноэль (; 1754—1840) — французский военный министр Революции.
 Бушотт, Жан-Батист Шарль (; 1770—1852) — французский военный первой империи и политик.